Mandal, família de nawabs que van governar Karnal, vegeu Karnal#Nawabs Mandal
 Mandal o tehsil, divisió administrativa d'alguns estats d'Àsia, principalment l'Índia i el Pakistan
 Mandal (cràter), cràter a la superfície de l'asteroide Gaspra
 Mandal (Noruega), antic municipi al comtat de Vest-Agder, Noruega
 Mandal (Rajasthan), llogaret al districte de Bhilwara al Rajasthan